Джонатан Патрик Даулинг (; 3 апреля 1955 — 5 июня 2020) — американский физик-теоретик, известный своими работами в области квантовой оптики и квантовых технологий.

Биография 
Родился в Смиттауне (штат Нью-Йорк) в семье ирландских иммигрантов. Учился в Техасском университете в Остине, получил магистерскую и докторскую степени в Колорадском университете в Боулдере под руководством известного физика-теоретика Асыма Орхана Барута. Занимал позицию постдока в Международном центре теоретической физики (Триест), Институте квантовой оптики Общества Макса Планка (Мюнхен) и Редстоунском арсенале (Хантсвилл). Затем руководил научной группой Лаборатории реактивного движения, после чего стал профессором теоретической физики (Hearne Professor of Theoretical Physics) Университета штата Луизиана и работал в этой должности до конца жизни. За свою педагогическую деятельность получил несколько университетских наград. Был почётным приглашённым профессором Научно-технического университета Китая и Нью-Йоркского университета в Шанхае, приглашённым членом Китайской академии наук.

Автор многочисленных работ по квантовой электродинамике, фотонным кристаллам, интерферометрии с помощью волн материи, синхронизации часов и т.д. Получил ряд пионерских результатов в области квантовой оптики и квантовых технологий. Предложил использовать методы линейной оптики для реализации квантовых логических операций, что стало возможным благодаря внутренней нелинейности процедуры измерения и что может использоваться для квантовых вычислений. Показал, что неклассические состояния света можно использовать для квантовой литографии и метрологии; особенно детально исследовал свойства так называемых . Разработал метод практической реализации  с помощью оптических волокон.

Автор двух научно-популярных книг, посвящённых квантовым технологиям. Выдвинул термин «вторая квантовая революция».

Награды и членства 
 Премия Уиллиса Лэмба по физике лазеров и квантовой оптике (2002)
 Действительный член Американского оптического общества (2005)
 Действительный член Института физики (2005)
 Действительный член Американского физического общества (2008)
 Действительный член Американской ассоциации содействия развитию науки (2009)

Избранные публикации 
 Книги

 
 

Статьи

Примечания

Литература

Ссылки 

Физики-теоретики США
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Действительные члены Американского физического общества
Члены Оптического общества Америки
Члены Института физики